Rockface (Tangerine Dream), een livealbum van Tangerine Dream uit 2003
Rockface (televisieserie), een Britse televisieserie uit 2002